Небе́ра () — украинская

фамилия. Известные носители:
 Небера, Владимир Павлович (1924—1994) — украинский советский режиссёр.
 Небера, Павел Владимирович (род. 1955) — советский и украинский оператор.